Picton Castle (kasteel) - kasteel in Wales
 Picton Castle (schip, 1928) - Brits schip